SMS „Wolf” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 4 okręty:
 SMS „Wolf” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Wolf” – niemiecka kanonierka typu Wolf z lat 70. XIX wieku
 SMS „Wolf” – niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej
 SMS „Wolf” – niemiecki krążownik pomocniczy i stawiacz min z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich